Драгољуб Павловић може да се односи на седеће личности:
 Драгољуб Павловић (1867 − 1920), је био српски историчар и политичар, академик.
 Драгољуб Павловић (сликар) (рођен 1875), академски сликар, именован од Врховне Команде за ратног сликара и фотографа. Син Митрополита Србије Јакова − Инокентија Павловића.
 Драгољуб Павловић (историчар књижевности) (1903 − 1966), је био историчар књижевности, академик.